Cette page regroupe l'ensemble des '''monuments classés de la ville belge d'Opwijk.

|}

Voir aussi 
 
 Liste des monuments historiques de la province du Brabant flamand
 Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed, 2010

Opwijk
Opwijk